Эзере () — топоним в Латвии:
 Эзере — река, приток Вадаксте;
 Эзере — населённый пункт в Салдусском крае;
 Эзере — бывший аэродром около одноимённого населённого пункта;
 Эзере — контрольно-пропускной пункт на латвийско-литовской границе.